Татьяна Евгеньевна Лебедькова (род. 11 февраля 1950) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
Татьяна Евгеньевна Лебедькова родилась 11 февраля 1950 года.  В 1974 году окончила школу-студию МХАТ (курс С. С. Пилявской и А. М. Карева). С 1978 года вошла в труппу Московского театра сатиры. Выступала в нескольких спектаклях («Федор Тютчев», «Бесы», «Комедиант» и другие проекты) в дуэте с актёром и режиссёром Театра сатиры Ю. Авшаровым (1937-2010).

В кино начала сниматься с 1973 года, когда сыграла в фильме-спектакле Театра сатиры «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Награды 
 Заслуженная артистка России.

Творчество

Работы в театре 
 «Комедиант» Осборна — Фэба
 «Сказки Мельпомены» (постановка Ю. Авшарова)
 «Бесы», «Фёдор Тютчев» (спектакли-дуэты Ю. Авшарова и Т. Лебедьковой)
 «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше (спектакль)» — Старуха
 «Незабываемые знакомства», Нина Садур, Эдвард Олби (2013, реж. Сергей Надточиев) — Бабка в сапожках / Дама с зонтиком
 «Бег» — Турчанка, любящая мать
 «Её превосходительство» — Манекенщица
 «Бешеные деньги» — Гуляющая в Петровском Парке

Фильмография 
  — Безумный день, или Женитьба Фигаро — эпизод
  — Георгий Седов — эпизод
  — Завтрак на траве — Ирина, студентка педагогического института, пионервожатая
  — Тростинка на ветру — Надя, сестра Вари
  — Лучшие годы — Элла
  — Холодное лето пятьдесят третьего… — эпизод
  — Луна-парк — путана
  — Две судьбы — мать Сальникова
  — Долгое прощание — Ирина Игнатьевна, мать Ляли
 — — Кулагин и партнёры — эпизоды
  — Исаев («Бриллианты для диктатуры пролетариата») — жена Шелехеса
  — Непридуманное убийство — Виолетта Гатти, хозяйка модельного агентства
  — Хранитель — эпизод
  — Черчилль (телесериал) (фильм 4-й «Таинственный поклонник») — Аглая Сергеевна, мать Саввы
  — Вы заказывали убийство — эпизод
  — Дело Крапивиных — Лариса Иннокентьевна Потапова, мама Тамары Крапивиной, бывшая учительница русского языка и литературы
  — Отстегните ремни — Лидия Михайловна, мать Ксении и Маши
  — Земский доктор. Возвращение — бабушка Ии
  — Золотая клетка — Валентина Сергеевна Пастухова, директор школы
  — Мент в законе-8 (Фильм №3: Одноклассники) — Галина Николаевна Вилкова
  — Москва. Три вокзала (154-я серия: Опасные игры) — Абрамцева, мать Игоря
  — Законы улиц — жертва мошенницы
  — Красотки — Тамара Ивановна, музейный работник
  — Перевозчик (Фильм №1: Инкассатор, Фильм №4: Проводник) — Лиана Николаевна Тихомирова, мать Любы
  — Бегущая от любви — эпизод
  — Взгляд из прошлого — Осетинская
  — Секретарша — завуч
  — Чёрное море — мама Сергея Сабурова

Примечания

Ссылки 
 Страница актрисы на сайте театра Сатиры
 Страница актрисы на сайте театра Сатиры
 Биография на сайте Кинопоиск.
 Татьяна Лебедькова. Биография.

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский театр сатиры